Mahalaua este un cartier mărginaș al unui oraș:

Termenul Mahala se mai poate referi la:

 Mahala - sat din cadrul comunei Corjova din raionul Dubăsari, Republica Moldova
 Mahala, Noua Suliță - un sat românesc din raionul Noua Suliță, regiunea Cernăuți, azi o suburbie a orașului Cernăuți
 Mahala (Podgorica) - un sat din municipiul Podgorica, Muntenegru